George Russell (1923–2009) amerikai zeneszerző
George Russell (1998) brit autóversenyző
George William Russell (1867-1935) ír író, költő